Příjmení Bříza, přechýleně Břízová,  nese více různých osobností:

 Eva Břízová (* 1942) – československá běžkyně na lyžích
 Jaroslav Bříza (* 1954) – československý fotbalový útočník
 Karel Bříza (1926–2001) – římskokatolický kněz, řeholník – redemptorista, hudební skladatel, varhaník a varhanář
 Markéta Břízová (* 1989) – česká modelka a účastnice soutěží krásy
 Oldřich Bříza (* 1932) – slovenský fotbalový trenér
 Petr Bříza (* 1964) – český hokejový brankář
 Vlastislav Bříza (* 1946) – český podnikatel

Česká příjmení
Slovenská příjmení